Bolero har flere betydninger:
 Bolero (dans) - En spansk dans
 Bolero (beklædning) - En kort damejakke
 Bolero (musik) - Et stykke musik, komponeret Maurice Ravel
 Bolero (radioprogram) - Et radioprogram på Danmarks Radio P2
 Bolero (genre) - musikgenre